Себастіан Швайкерт ( 1966, Бранденбург-на-Гафелі) — німецький скульптор. Мешкає у Відні.
 Ульріке Швайкерт ( 28 листопада 1966, Швебіш-Галль) — німецька письменниця у жанрі історико-фентезійної літератури.